Potonié ist der Familienname von:
Henry Potonié (1857–1913), deutscher Botaniker
Robert Potonié (1889–1974), deutscher Paläobotaniker